Ignorance rationnelle (« loi du moindre effort » en psychologie sociale)

 Loi du moindre effort articulatoire (« loi du moindre effort » en linguistique)

Loi de fiction